est la formule brute de plusieurs isomères.

 spermine , numéro CAS 
 thermospermine, numéro CAS